Trochanteria är ett släkte av spindlar. Trochanteria ingår i familjen Trochanteriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Trochanteria